Њу Берлин има више значења:
 Њу Берлин (Тексас)
 Њу Берлин (Њујорк)
 Њу Берлин (Висконсин)
 Њу Берлин (Илиноис)
 Њу Берлин (Пенсилванија)